Сакурада — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сакурада, Дзюнко (род. 1958) — японская певица и актриса.
 Сакурада, Сакура (род. 1982) — японская актриса, модель, порноактриса и режиссёр.
 Сакурада, Такэси (1891—1943) — генерал-лейтенант Императорской армии Японии в годы Второй мировой войны.